Витамин B3 — никотиновая кислота.
 B3 — формат бумаги.
 B3 — самая известная модель органа Хаммонда.
 Forand & Delorn B-3 — канадский бронированный снегоход времён Второй мировой войны.
 B3 corporation — музыкальный лейбл, специализирующийся на хип-хопе.
 B3 — мини-альбом британской рок-группы Placebo, выпущенный в 2012 году.